Die Saison 1965/66 war die 19. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der Zweitligameister Young Sprinters Neuchâtel stieg direkt in die Nationalliga A auf. Der HC Fleurier und der EHC Riesbach stiegen in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für den Final. Der Zweitligameister stieg direkt in die NLA auf. Die jeweiligen Gruppenletzten stiegen direkt in die dritte Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe West

Gruppe Ost

Final 
 HC Ambrì-Piotta – Young Sprinters Neuchâtel

Weblinks 
 Championnat de Suisse 1965/66 (frz.)

B1965
Eishockeysaison 1965/66